Tate County, een county in de Amerikaanse staat Mississippi
 Tate Gallery, een netwerk van vier musea in het Verenigd Koninkrijk
 Tate (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1960
 Tateyama of Tate, een berg in Japan

Personen 
 Buddy Tate (1915–2001), Amerikaans jazzmuzikant
 Catherine Tate (1968), Britse actrice en journaliste
 Charles Tate Regan (1878–1943), Brits ichtyoloog 
 Erskine Tate (1895–1978), Amerikaans jazzviolist en orkestleider
 Grady Tate (1932–2017), Amerikaans jazz-zanger en -drummer
 Howard Tate (1939–2011), Amerikaans soulzanger
 Jae'Sean Tate (1995), Amerikaans basketballer
 James Tate (1943–2015), Amerikaans schrijver en dichter
 Jeffrey Tate (1943–2017), Brits dirigent
 John Tate (1925–2019), Amerikaans wiskundige
 Miesha Tate (1986), Amerikaans MMA-vechtster
 Nahum Tate (1652–1715), Iers-Engels dichter en toneelschrijver
 Phyllis Margaret Duncan Tate (1911–1987), Brits componiste
 Sharon Tate (1943–1969), Amerikaans actrice

Zie ook 
 TAT (doorverwijspagina)
 Taten, een etnolinguïstische groep uit het zuidoosten van de Kaukasus